Монте Агила (-{Monte Águila}-) се може оносити на:
 Монте Агила, Чиле
 Монте Агила, Мексико